Kemnitzer ist der Familienname folgender Personen:

Konstanze Kemnitzer (* 1975), deutsche evangelische Theologin, Pfarrerin und Hochschullehrerin
Rolf Kemnitzer (* 1964), deutscher Dramatiker und Regisseur